Pop, PoP eller POP har flere betydninger:
 Pop - hovedbetydning; forkortelse af Popmusik

 Navne
 Iggy Pop
 Jimmy Pop

 Musik
 Pop (album) - album lavet af U2.

 Computer og teknologi
 PoP; Package on package - en integreret kredsløbspakke type beregnet til at kunne blive monteret på en anden integreret kredsløbspakke. Fx RAM IC på en CPU IC.
 Post Office Protocol - en internet email dataprotokol.
 POP3; Post Office Protocol version 3 - en internet email dataprotokol.
 "pop" - fjerne et dataelement fra en stak (datastruktur).
 Persistent organic pollutants

 Andet
 Pop (film fra 2009) - russisk spillefilm fra 2009 af Vladimir Khotinenko